Золотко́во — деревня в Великолукском районе Псковской области России. Входит в состав Переслегинской волости.

География 
Расположена на северо-западе района, в 3 км от райцентра Великие Луки.

Население 

Численность населения деревни по состоянию на начало 2001 года составила 56 жителей.

Примечания 

Населённые пункты Великолукского района